Rzeczków – wieś w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Rzeczków – wieś w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Skierniewice 
 Rzeczków – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Będków 
 Rzeczków – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Wierzbica